7-й індивідуальний чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, що проходив у румунському місті Клуж-Напока з 19 по 23 квітня 2017 року.

Розклад 

Середа, 19 квтіня 2017
 Чоловіча кваліфікація

Четвер, 20 квітня 2017
 Жіноча кваліфікація

П'ятниця, 21 квітня 2017
 Фінал багатоборства (чоловіки)
 Фінал багатоборства (жінки)

Субота, 22 квітня 2017
 Фінал вільних вправ, вправ на коні, вправ на кільцях (чоловіки)
 Фінал в опорному стрибу, вправах на різновисоких брусах (жінки)
Неділя, 23 квітня 2017
 Фінал в опорному стрибу, вправ на паралельних брусах, вправ на перекладині (чоловіки)
 Фінал у вправах на колоді, вільних вправах (жінки)

Призери

Чоловічі результати

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Перекладина

Жіночі результати

Абсолютна першість

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Посилання 
  Офіційний сайт

Чемпіонати Європи зі спортивної гімнастики
Спортивні події 2017
Квітень 2017
Спорт у Румунії
2017 у Румунії